Fjodor Nikanorowitsch Muchin – rivoluzionario russo
 Igor Wladimirowitsch Muchin – fotografo russo
 Lev Muchin – pugile sovietico
 Maksim Muchin – calciatore russo

Pagine correlate 
 Muchina